Бірроїдні () — надродина твердокрилих.

Родини

Примітки

Посилання 
 Атлас жуків Росії: надродина BYRRHOIDEA 
Всеїдні жуки
Надродини комах